A eleição municipal de Salvador em 1988 ocorreu em 15 de novembro do mesmo ano. O prefeito Mário Kertész (PMDB) terminara seu mandato em 1 de janeiro do ano seguinte. Fernando José (PMDB) foi eleito prefeito de Salvador em turno único.

Resultado da eleição para prefeito 
A eleição para o cargo de prefeito(a) de Salvador teve resultado conhecido em turno único.

Salvador-BA
1988
1988